Orahili (Namohalu Esiwa), een plaats in Indonesië
Orahili (Bawolato), een plaats in Indonesië
Orahili (Sirombu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing